Кожемяка может означать:
 Кожемяка — древнее название профессии кожевника на Руси.

Фамилия 
 Никита Кожемяка — древнерусский богатырь, герой былин и сказок.
 Федя Кожемяка — псевдоним Ф. П. Сергеева.

См. также 
 Кожемякин
 Кожемяко
 Кожемяцкая улица